Satanela puede referirse a:
La Satanela (?-?), seudónimo de Elvira Pujol, bailarina española.
Satanela (?-?), actriz y cantante española, con carrera en Argentina.
Luisa Satanela (1894-1974), actriz y cantante vedette italiana.
Satanela (1898), ópera de tres actos del compositor checo Josef Richard Rozkošný.